ФК Крајина може бити:

 ФК Крајина Бања Лука
 ФК Крајина Крајишник
 ФК Крила Крајине
 ФК Крајина Цазин

Види још 
 Крајина (вишезначна одредница)